Cunin est un ancien prénom lorrain et un patronyme français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste  française, spécialisée en onomastique Marie-Thérèse Morlet, Cunin est un dérivé de Cuno, hypocoristique de noms composés avec l'élément cun-, rattaché au gotique kuni, du vieux haut allemand kunni qui signifie « famille », « race ».

Localisation 
L'ancien prénom Cunin est très présent en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges. Il est aujourd'hui tombé en désuétude.

Le patronyme Cunin est très présent en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges.

Variante 
Cunin a pour variantes  et , également très présents en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges. Cuny est spécialement présent dans la région de Gérardmer.

Patronyme 

 Camille Cunin (1912-2004), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Charles Cunin-Gridaine (1804-1880), manufacturier et homme politique français ;
 Étienne Cunin (1741,?), homme politique français ;
 Jean-Bernard Cunin (1954-), homme d'affaires et navigateur français ;
 Laurent Cunin-Gridaine (1778-1859), manufacturier et homme politique français, député et ministre français ;
 Régis Cunin (1959-), auteur-compositeur-interprète de chansons françaises ;

Odonyme 
 Rue Cunin-Gridaine, voie du quartier des Arts-et-Métiers du  de Paris.

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien